Жаборанди (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Жаборанди (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.